Zene
 Holiday, Alaska in Winter-album (2008)
 Holiday, America-album (1974)
 Holiday, Bee Gees-dal
 Holiday, Dilana-dal
 Holiday, Dizzee Rascal-dal
 Holiday, Green Day-dal
 Holiday, KSI-dal
 Holiday, Lil Nas X-dal
 Holiday, Madonna-dal
 Holiday, The Magnetic Fields-album (1999)
 Holiday, Naughty by Nature-dal
 Holiday, Russ Freeman-album (1995)
 Holiday, Roberta Flack-album (1997)
 Holiday, Sammi Cheng-album (1991)
 Holiday, Vampire Weekend-dal
 Holiday, Vanessa Amorosi-dal
 Holiday, Volkova Sisters-album (2015)

Filmek
 Holiday, 1930-as amerikai film
 Holiday (The Holiday), 2006-os amerikai film